Синглер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Синглер, Кайл (род. 1988) — американский профессиональный баскетболист.
 Синглер, Шерри (урождённая Ше́рри Ле́онард; род. 1974) — канадская кёрлингистка.